Nec peut désigner :
Nec/Nec, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie) ;
NEC Corporation, un géant industriel japonais de l'informatique et de la télécommunication.
 le New England Conservatory of Music à Boston, (Massachusetts)
 NEC Blue Rockets, club japonais de volley-ball

Voir aussi 
 Nec pluribus impar